Bogdanivka puede referirse a:

Bogdanivka, localidad del Raión de Mykolaivka en el óblast de Odesa (Ucrania).
Bogdanivka, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).